Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Florida 1986, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1986, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Steffi Graf 6-3, 6-1.

Teste di serie

 Chris Evert (Campionessa)
 Steffi Graf (finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (semifinali)
 Steffi Graf (semifinali)
 Stephanie Rehe (terzo turno)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Catarina Lindqvist-Ryan (secondo turno)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)

 Carling Bassett-Seguso (terzo turno)
 Andrea Temesvári (terzo turno)
 Kathy Jordan (terzo turno)
 Stephanie Rehe (quarti di finale)
 Bettina Bunge (primo turno)
 Jo Durie (terzo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Florida 1986